Les élections cantonales françaises de 1904 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-2 

Jacques Nessel (Rad) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Brest-3 

*sortant

Canton de Daoulas 

*sortant

Canton de Lannilis 

Paul Charles Marie Audren de Kerdrel (Conserv) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Plabennec 

*sortant

Canton de Ploudalmézeau 

*sortant

Canton de Lanmeur 

*sortant

Canton de Saint-Pol-de-Léon 

*sortant

Canton de Plouescat 

Ambroise Coadour (Conserv) est mort en 1903. Pierre Trémintin est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Plouzévédé 

*sortant

Canton de Saint-Thégonnec 

Jean-François Cam (Prog.) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Concarneau 

Gustave Bonduelle (Prog.) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Fouesnant 

*sortant

Canton de Pont-l'Abbé 

Sélim-Marie Cosmao-Dumenez (Prog.) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Rosporden 

Eugène Herland (Rép.G), ne se représente pas.

*sortant

Canton de Pont-Croix 

Guillaume Piriou (Prog.) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Crozon 

*sortant

Canton de Pleyben 

*sortant

Canton de Carhaix-Plouguer 

*sortant

Canton de Bannalec 

*sortant

Canton d'Arzano 

Arnold de Raismes (Conserv) est mort en 1900. Benjamin Jégo (Rallié) a été élu lors de la partielle.

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1904